Fellerer ist ein Ortsname:
 Fellerer (Aschau im Chiemgau), Dorf der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern

Fellerer ist der Familienname folgender Personen:
 Gotthard Fellerer (* 1944), österreichischer Maler und Schriftsteller
 Karl Gustav Fellerer (1902–1984), deutscher Musikwissenschaftler
 Leopold Fellerer (1919–1968), aus Wien gebürtiger Jagdflieger
 Max Fellerer (1889–1957), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Feller